Епархия Талса () — епархия Римско-Католической церкви в городе Талса, штат Оклахома, США. Епархия Талсы входит в митрополию Оклахома-Сити. Кафедральным собором епархии Талсы является собор Святого Семейства.

История 
13 декабря 1972 года Римский папа Павел VI издал буллу «De sanctae Christi», которой разделил епархию Оклахома-Сити-Талсы на епархию Оклахома-Сити и епархию Талсы.

Ординарии епархии 
 епископ Bernard James Ganter (13.12.1972 — 18.10.1977) — назначен епископом Бомонта;
 епископ Eusebius Joseph Beltran (17.02.1978 — 24.11.1992) — назначен Архиепископом Оклахома-Сити;
 епископ Edward James Slattery (11.11.1993 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла De sanctae Christi, AAS 65 (1973), стр. 123

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Оклахоме
Талса